Bergen este cel de-al doilea oraș ca mărime și importanță din Norvegia, oraș kontore (oraș de control) al organizației Ligii Hanseatice.

Bergen este, de asemenea, un nume propriu, destul de răspândit, din arealul limbilor germanice, care se poate referi la:

Localități

Australia 
 Bergen, Queensland, localitate din regiunea Toowoomba,

Belgia 
 Bergen, numele neerlandez al localității Mons,

Canada 
 Bergen, Alberta, localitate din provincia ,

Germania 
 Bergen, Hessa, localitate din landul Hessa, 
 Bergen, Saxonia Inferioară, localitate din landul Saxonia Inferioară, Germania
 Bergen, Mecklenburg-Pomerania de Vest, localitate din landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, Germania
 Bergen auf Rügen, oraș din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania
 Bergen (bei Kirn, Nahe), o comună din districtul Birkenfeld, Renania-Palatinat, Germania
 Bergen (Chiemgau), o comună din districtul Traunstein, landul Bavaria, Germania
 Bergen (Mittelfranken), o comună din districtul Weißenburg-Gunzenhausen, Bavaria, Germania

Norvegia 
 Bergen, Norvegia, orașul cel mai cunoscut sub acest nume,

Bergen, Minnesota, localitate din statul 
 Bergen County, New Jersey, comitat din statul 
 Bergen Section, Jersey City, statul New Jersey
 Bergen (târg), New York, statul 
 Bergen (sat), New York, statul 
 Bergen, North Dakota, statul 
 Bergen, Wisconsin (dezambiguizare), multiple localizări

Țările de Jos 
 Bergen (Olanda de Nord)
 Bergen aan Zee, parte a municipalității Bergen, Olanda de Nord
 Bergen, Limburg
 Bergen op Zoom

Persoane 
 Bergen (cântăreț), cântăreț din 
 Bergen (nume), poate fi prenume sau nume de familie

Alte utilizări 
 Bergen, un anumit tip de rucsac, utilizat de către Forțele armate britanice (în original,  British Armed Forces)
 Lagărul de concentrare Bergen-Belsen, lagăr deconcentrare al celui de-al Treilea Reich
  Bergen Shopping Addiction Scale, test de studiere a oniomaniei, sindromul achizițiilor inutile (în original, în engleză —  compulsive buying disorder), sindrom identificat prima dată de psihiatrul Emil Kraepelin

Vezi și 
 Berg
 Berger

Nume proprii
Toponime germane